Mike Reynolds peut désigner :
 Michael Reynolds et Michael S. Reynolds, biographes d'Ernest Hemingway ;
 Michael Jay Reynolds (1939-), acteur canadien ;
 Mike Reynolds, architecte promoteur des Earthship ;
 Michael Reynolds, chanteur allemand dont on retrouve la Braunschweig Polka dans le film Frantz réalisé en 2016 par François Ozon.

Référence